Kariakin (en ruso Карякин, a veces transcrito como Karyakin o Karjakin; en femenino Карякина, transcrito como Kariakina, Karyakina o Karjakina) es un apellido ruso que puede hacer referencia a:

Alekséi Kariakin, líder de la República Popular de Lugansk.
Andréi Kariakin, general de división soviético.
Igor Kariakin, ornitólogo ruso.
Nadezhda Kariakina, atleta soviética.
Serguéi Kariakin, actor ruso.
Serguéi Kariakin, ajedrecista ruso.
Serguéi Kariakin, pentatleta ruso.
Serguéi Kariakin, piloto ruso de cuatriciclos.
Oleg Kariakin, urólogo ruso.
Vasili Kariakin, héroe de la Unión Soviética.
Yuri Kariakin, escritor y crítico literario ruso.